KV Kortrijk kwam in het seizoen 2009/10 uit in de Belgische Eerste Klasse. De club werd in dit seizoen getraind door Georges Leekens. De voetbalclub eindigde in de reguliere competitie op de vierde plaats waardoor het de Play-offs I haalde. In deze Play-offs, werd de ploeg vijfde.

Ploegsamenstelling

Trainersstaf
  Georges Leekens (hoofdtrainer)
  Yves Vanderhaeghe (assistent-trainer)
  Rudi Verkempinck (assistent-trainer)
  Philippe Vande Walle (keeperstrainer)

Transfers

Inkomend
  Leon Benko (Standard de Liège)
  Brecht Capon (geleend van Club Brugge)
  Mladen Lazarević (SV Roeselare)
  Nebojša Pavlović (KSC Lokeren)
  Loris Reina (SV Zulte Waregem)
  Tom Soetaers (KRC Genk)
  Tom Vandenbossche (Club Brugge)
  Glenn Verbauwhede (geleend van Club Brugge)
  Mohammed Messoudi (Willem II)

Uitgaand
  Istvan Bakx (KRC Genk)
  Mansour Boutabout
  Anthony Bartholome
  Elimane Coulibaly (AA Gent)
  Stéphane Demets (RAEC Mons)
  Olivier Fontenette
  Cheikhou Kouyaté (RSC Anderlecht - einde huurcontract)
  Peter Mollez (FCV Dender EH)
  Jo Vermast (KVK Tienen)

Jupilair Pro League

Reguliere Competitie

Wedstrijden

Eindstand reguliere competitie

Play-off I

Wedstrijden

Voorlopig klassement

KV Kortrijk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2009/10